Porte aperte  – romanzo di Leonardo Sciascia del 1987
Porte aperte  – film di Gianni Amelio del 1990 tratto dall'omonimo romanzo
Porte Aperte  – associazione ONLUS cristiana a favore dei cristiani perseguitati